Bond Street (1948), een Engelse film uit 1948
Bond Street (sigarettenmerk), een sigarettenmerk van de Altria Group (Philip Morris)
Bond Street (Westminster), een winkelstraat in de Londense wijk Westminster
Bond Street (metrostation), het nabijgelegen metrostation